— 33-й император Японии, первая женщина на японском престоле, правившая с 15 января 593 по 15 апреля 628 года. Личное имя — Нукатабэ. Японский посмертный титул — Тоёмикэ-касикия.

Жизнеописание

До правления 
Суйко имела множество имён, в частности, была известна как принцесса Нукатабэ. Она была третьей дочерью императора Киммэя, а её мать Китаси-химэ происходила из рода Сога и была дочерью Сога-но Инамэ. Суйко была сводной сестрой императора Бидацу, а после смерти его первой жены вышла за него замуж и получила титул официальной жены императора. От Бидацу у неё родились два сына и три дочери.

После смерти Бидацу на престол взошёл брат Суйко император Ёмэй, но вскоре умер от болезни. Вспыхнула борьба за власть между кланами Сога и Мононобэ. Победу одержал род Сога, и в 587 году на престол взошёл император Сусюн. Однако он тоже недолго продержался у власти и в 592 году был убит.

Правление 
Суйко, благодаря своему дяде Сога-но Умако (551—626), в 593 году заняла трон, став первой японской императрицей. Её племянник — принц Сётоку — был назначен регентом. Таким образом, фактическая власть на время её правления принадлежала принцу Сётоку и Сога-но Умако.

Среди достижений правления Суйко: официальное признание буддизма в Японии (594) и принятие Законоположений в 17 статьях (604).

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
 Суровень Д. А. Введение в Ямато в 603 году системы двенадцати рангов (по материалам японских и китайских источников) // Наука и просвещение: Материалы II Международной научно-практической конференции. СПб.: Ломоносовский научный центр — Киев, 2011. Часть 3. С.47-59.
 Суровень Д. А. Международные отношения империи Суй и государства Ямато в первые годы VII века // Китай: история и современность. Материалы V международной научно-практической конференции Екатеринбург, 22-24 ноября 2011 г. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. С. 115—132.
 Суровень Д. А. Описание китайского посольства 608 г. в Японию по китайским, корейским и японским источникам // Китай: история и современность. Материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, 17 ноября 2010 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. С.64-77.
 Суровень Д. А. Титулатура правителей и три высших должностных лица государства Ямато на рубеже VI—VII веков // Вестник Челябинского государственного университета. Политические науки. Востоковедение. 2011. № 21 (236). Вып. 11. С.73-88.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — Т. 2. — : Шар, 1994.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — Т. 2. — : Гиперион, 1997.

Правители Азии VII века
Царствовавшие императрицы Японии